Себастијан I од Португалије (Ribeira Palace, 20. јануар 1554- Ksar el-Kebir, 4. август 1578) је био краљ  из династије Династија Авиз. Био је син João Manuel, Prince of Portugal и Хуана од Аустрије.

Породично стабло 

Рођени 1554.
Умрли 1578.
Краљеви Португалије